

Personen met de achternaam Broekema 
 Cornelis Broekema (1883-1940), hoogleraar en Rector magnificus te Wageningen
 Harm Broekema (1850-1933), Nederlands burgemeester
 Johan Broekema (1943-2010), Nederlands kunstenaar
 Ludolf Dirk Broekema (1911-1979), Nederlands huisarts en toneelregisseur
 Luitje Broekema, directeur der Rijkslandbouwschool en hoogleraar te Wageningen
 Pauline Broekema (1954), Nederlands journalist
 Swier Broekema (1920-2009), Nederlands bestuurder

Overig 
 A.J. Broekema, personage uit een radioprogramma en een televisieprogramma